Landkreis Kempen ist der Name folgender Landkreise:

 Kreis Kempen in Posen in der Provinz Posen
 Kreis Kempen in der Rheinprovinz
 Kreis Kempen-Krefeld
 Kreis Kempen (Wartheland) (1941–1945) im Reichsgau Wartheland